Зобор () — гора на территории города Нитра южной геоморфологической части горной цепи Трибеч, Словакия.

Описание 
Гора относится к зоборской группе горной цепи Трибеч. Достигает высоты 586,9 метра. Пик образует заповедник . Склоны покрывают в виноградники. До 1994 года от города сюда вел подъёмник. В настоящее время по соображениям безопасности закрыт для посещения.

Здесь находится ряд археологических памятников. На вершине холма руины древнего городища, приблизительно IX века, вероятно, используемого славянами как фортификационное сооружение. К юго-западу от вершины в начале XI века был построен монастырь бенедиктинцев. Впервые монастырь упоминается в Зоборской грамоте 1111 года, которая является старейшей школой в Словакии. Монастырь появился, вероятно, в IX веке. Позже на его месте был создан монастырь камальдулов. На юго-восточной оконечности Зобора было славянское поселение, датируемое концом VIII века. Поселение и монастырь стали основой развития Нитры во времена Великой Моравии.

Маршруты 
 по красной метке от Нитры (подъем 167 м)
 по красной метке от деревни Жираны (подъем 251 м)
 по зеленой метке от Нитры — из района Дражевце

Ссылки 
 Исторические фотографии Зобора
 Кресельный подъёмник на гору
 Панорамные фотографии Нитры с Зобора
 O hradisku

См. также 
 Телебашня Зобор

История Словакии
Нитра